Бернштейн-Ко́ган — єврейське прізвище.

Відомі носії 
</noinclude>
 Бернштейн-Коган Ганна Матвіївна (1868-?) — французький медик.
 Мір'ям Бернштейн-Коган (Марія Яківна, 1895—1991) — єврейська актриса, театральний режисер.
 Бернштейн-Коган Сергій Володимирович (1886—1951) — російський і радянський економіко-географ.
 Бернштейн-Коган Яків Матвійович (1859—1929) — єврейський громадський діяч, лікар. Див. також